Wonderful Copenhagen kan henvise til:

 Wonderful Copenhagen (organisation) – en turistorganisation
 Wonderful Copenhagen (film fra 1984) – en dansk film
 Wonderful Copenhagen (film fra 2018) – en dansk spillefilm
 Wonderful Copenhagen (sang) – en sang fra 1952 sunget af Danny Kaye